NGC 3823-1
NGC 3823-2